

Bułgaria 
 Robowo – wieś w obwodzie Jamboł

Macedonia Północna 
 Robowo – wieś w gminie Bosiłowo
 Robowo – wieś w gminie Pehczewo

Białoruś 

 Robowo – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
 Robowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.